

Моргантон — місто, штат Джорджія
 Моргантон — місто, штат Північна Кароліна